Zehn Gebote bezeichnet:
 Zehn Gebote, ethische Anweisung der Bibel
 Zehn Gebote (Koran), ethische Anweisung des Koran
 Zehn Gebote der sozialistischen Moral und Ethik, Verhaltenskodex für DDR-Bürger
 Zehn Gebote für die Kriegführung des deutschen Soldaten
 Zehn Gebote zum Schreiben eines Kriminalromans

Die Zehn Gebote steht für:
 Die Zehn Gebote (1923), US-amerikanischer Monumentalfilm von Cecil B. DeMille 
 Die Zehn Gebote (1939), US-amerikanisches Filmdrama von Irving Pichel
 Die zehn Gebote (1956), US-amerikanischer Monumentalfilm von Cecil B. DeMille 
 Die Zehn Gebote (2006), zweiteiliger Fernsehfilm von Robert Dornhelm 
 Die Zehn Gebote (2007), US-amerikanischer Animationsfilm

Die 10 Gebote steht für:
 Die 10 Gebote (Musical), deutsches Pop-Oratorium von Dieter Falk und Michael Kunze
 Die 10 Gebote der Gelassenheit, Leitsätze, die Papst Johannes XXIII. zugeschrieben werden

Siehe auch:
 Alternative Zehn Gebote, mehrere Alternativen zu den biblischen Zehn Geboten, über die kein Konsens besteht